Mediolanum oder auch Mediolanium (griechisch ) ist:

in der antiken Geographie:
 Mediolanion (Donau), Ort an der Donau
 Mediolanum (Gallia cisalpina), Stadt in Gallia cisalpina, das heutige Mailand
 Mediolanum (Germania inferior), römischer ziviler Vicus bei Geldern-Pont in Nordrhein-Westfalen
 Mediolanum (Moesia superior), spätantikes Kastell in Moesia superior
 Mediolanum (Whitchurch), römischer Militärstandort und Vicus in Britannien
 Mediolanum Aulercorum, das heutige Évreux in Frankreich
 Mediolanum Santonum, das heutige Saintes in Frankreich
 Ort der Bituriger in Aquitania I, heute Châteaumeillant in Frankreich

Außerdem:
 Mediolanum (Unternehmen), ein Bankkonzern
 Mediolanum (Zug), ein TEE-Zug